Runy księżycowe (ang. Moon-letters, litery księżycowe) – rodzaj magicznego pisma runicznego ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Można było je odczytać jedynie wówczas, gdy na miejsce, na którym zostały napisane, padało światło Księżyca. Bardziej zabezpieczony zapis wymagał, by moment odczytania był analogiczny w kalendarzu księżycowym z momentem napisania (ta sama faza, ten sam dzień i ta sama pora dnia).

Były używane przez krasnoludów z Ereboru. Do ich spisywania na papierze krasnoludowie używali srebrnych piór. Przykładowe runy można znaleźć na mapie Throra, które posłużyły mu do zaszyfrowania wiadomości o umiejscowieniu tajnych drzwi. Jedną z osób potrafiących je odczytać był Elrond.

Zobacz też 
 Ithildin

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Języki i pisma Śródziemia